Encabezamiento puede referirse a:
La parte de la carta que la inicia.
Empadronamiento
Especialmente el encabezamiento fiscal, empadronamiento realizado con fines fiscales.

Notas